The Amazing Spider-Man puede referirse a:

The Amazing Spider-Man (franquicia): una franquicia de películas y spin-offs

Películas y series 
 The Amazing Spider-Man, película de 2012.
 The Amazing Spider-Man, banda sonora de la película de 2012, compuesta y conducida por James Horner.
 The Amazing Spider-Man, serie de televisión de 1976.
 The Amazing Spider-Man, película de 1977.
 The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro, película de 2014.

Historietas 
 The Amazing Spider-Man, cómic de 1963.
 The Amazing Spider-Man (comic strip)

Videojuegos 
 The Amazing Spider-Man, videojuego de pinball.
 The Amazing Spider-Man, videojuego de 1990.
  The Amazing Spiderman, videojuego basado en la película de 2012.
 The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin.
 The Amazing Spider-Man 2 (videojuego).
 The Amazing Spider-Man 3: Invasion of the Spider-Slayers.